The Operation – gruppo musicale rock canadese
 The Operation – cortometraggio statunitense del 1930 diretto da Murray Roth
 The Operation – cortometraggio australiano del 1936
 The Operation – programma televisivo statunitense del 1992

Pagine correlate 
 Operation